Misson kan syfta på:

 Misson, England – en ort och civil parish i Nottinghamshire, England
 Misson, Landes – en kommun i departementet Landes i regionen Aquitaine i sydvästra Frankrike

Personer med efternamnet Misson 
 Maximilien Misson
 Andrej Misson
 Frank Misson
 Josef Misson
 Luc Misson
 Paul Misson
 Tom Misson